Zoelen (Nederland), een plaats in de gemeente Buren, Gelderland
Zoelen (plantage), een plaats en voormalige plantage in Suriname